Джати́ев (Дзадтиаты) — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Джатиев, Александр Михайлович (1891—1942) — советский государственный и партийный деятель
 Джатиев, Георгий Петрович (1913—1992) — советский осетинский переводчик и критик.
 Джатиев, Сергей Левонович (Леванович) (род. 1966) — советский и российский футболист; тренер, функционер.
 Джатиев, Тотырбек Исмаилович (1910—1984) — советский осетинский писатель.